Чемпионы США по боксу среди любителей в тяжёлой весовой категории — определяются на ежегодном национальном первенстве. Первый чемпионат проводился в 1891 году, а первым чемпионом в тяжёлой весовой категории стал нью-йоркский боксёр А. Иссака.

Соревнования по боксу в США